Леонид Алексеевич Пантюхин — советский и российский учёный-, , . С 1962 по 1977 годы — проректор по вечернему и заочному обучению Ижевского механического института.

Биография 
Леонид Алексеевич Пантюхин родился 4 июля 1926 года в сельскохозяйственной коммуне «Вперёд» Халдинского сельсовета Селтинской волости Ижевского уезда Вотской автономной области (ныне — на территории Селтинского района Удмуртской Республики) в семье кузнеца; в 1936 году Пантюхины переехали в Ижевск. После семилетней школы 1 сентября 1940 года Леонид Алексеевич поступил на учёбу в городское ремесленное училище № 3, окончив которую в сентябре 1943 года, получил специальность «электромонтёр». Параллельно учёбе работал электриком на машиностроительном и металлургическом заводах Ижевска.

По окончании училища Леонид Пантюхин был направлен на работу в качестве вольнонаёмного сотрудника на должность кино-радиотехника и техника связи в лагеря НКВД для военнопленных: с октября 1943 года — в лагерь № 75, располагавшийся в посёлке Рябово Увинского района УАССР, с ноября 1943 года — в лагерь № 155 у деревни Сюровай, с августа 1945 по август 1948 года — в лагерь № 371 в Ижевске.

Примечания

Литература 
 

Выпускники Удмуртского государственного университета
Преподаватели Ижевского технического университета